Третяк:
 Третяк, Александр Витальевич (род. 1985) — украинский политик и религиозный деятель.
 Третяк, Борис Никитович (1938—2016) — советский и российский государственный деятель.
 Третяк, Юзеф (1841—1923) —— польский историк литературы, литературовед, критик, почëтный профессор Ягеллонского университета.

См. также